Danna steht für:
 Danna (Mesopotamien), das mesopotamische Längen- und Zeitmaß 
 Danna (Niedergörsdorf), Gemeinde Niedergörsdorf, Kreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 im Japanischen der „Sponsor“ einer Geisha

Danna oder D’Anna ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo d’Anna de Sommariva († 1428), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Emanuele D’Anna (* 1982), italienischer Fußballspieler
 Jeff Danna (* 1964), ein kanadischer Komponist und Gitarrist
 Lorenzo D’Anna (* 1972), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Mychael Danna (* 1958), ein kanadischer Komponist von Filmmusik
 Vito D’Anna (1718–1769), italienischer Maler

Siehe auch:
 Dana